Dactylocalyx är ett släkte av svampdjur. Dactylocalyx ingår i familjen Dactylocalycidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glassvampar
Dactylocalyx